Didymus (in het Grieks Δίδυμος, d.i. Tweeling(broer)) is een veel voorkomende Grieks-Latijnse eigennaam; De naam kan onder meer verwijzen naar:
 Didymus, Grieks musicoloog (1e eeuw v.Chr.)
 Didymus Chalcenteros, Grieks filoloog (1e eeuw v.Chr.)
 Didymus Claudius, Grieks grammaticus (1e eeuw)
 Didymus, bijgenaamd de Blinde, Alexandrijns theoloog (4e eeuw)
 De apostel Thomas wordt ook wel Judas Thomas Didymus genoemd
Thomas Johannes Werndly schreef onder de pseudoniem Didymus.

Zie ook 
Didymische komma